Марија Ауксилијадора има више значења:

 Марија Ауксилијадора (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Ауксилијадора, Ел Момпала (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Ауксилијадора, Лоте 6 (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Марија Ауксилијадора (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија Ауксилијадора (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија Ауксилијадора (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Марија Ауксилијадора (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марија Ауксилијадора (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику